

Село 
 Любешка — село в Львівському районі Львівської області.

Річки 
 Любешка — притока Свіржу (Львівська область, Івано-Франківська область).
 Любешка — притока Дністра (Львівська область).